Dniepr ou Dnepr désigne un fleuve d'Europe de l'Est, mais aussi :

Dnepr, un lanceur spatial ;
Dnepr, un constructeur moto ;
Volga-Dnepr Airlines, une compagnie aérienne ;
FK Dnepr Moguilev, un club de football.